План «Марс 3» () — план зосередження і розгортання угорських військ для бойових дій у складі німецьких військ на радянсько-німецькому фронті в 1942 році.

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 

 Угорщина в Другій світовій війні